Гулидов — фамилия.

Известные носители

Примечания